Île Soffi, une île de Sardaigne
 Soffi, une commune du Burkina-Faso